Cacute peut désigner :

Toponymes

Cacute : l'une des cinq divisions territoriales dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Rangel dans l'État de Mérida ;
 Cacute : capitale de la paroisse civile de Cacute de la municipalité de Rangel dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme